M&S steht für:

 M+S-Reifen, siehe Autoreifen #Winterreifen (M+S-Reifen)
 Markowitsch & Scheid, österreichisches Schmuckunternehmen
 Marks & Spencer, britisches Einzelhandelsunternehmen